Predigtstuhl (Lattengebergte) (1613 m) een berg in het Lattengebergte in Duitsland
 Predigtstuhl (Beierse Woud) (1024 m) een berg in het Beierse Woud in Duitsland
 Predigtstuhl (Kaisergebergte) (2116 m) een berg in het Kaisergebergte in Oostenrijk
 Predigtstuhl (Blauberge) (1562 m) een berg in de Blaubergen in Duitsland
 Predigtstuhl (Schladminger Tauern) (2543 m) een berg in de Schladminger Tauern in Oostenrijk
 Predigtstuhl (Karwendelgebergte) (1920 m) in het Karwendelgebergte in Duitsland
 Predigtstuhl (Wettersteingebergte), (ook Predigtstein) (2234 m) in het Wettersteingebergte in Oostenrijk